Steve Miller peut désigner :
 Steve Miller (1943-1998), un claviériste britannique, a joué avec le groupe  ;
 Steve Miller (1943-), un guitariste américain de blues et de rock ;
  (1950-), un auteur de science-fiction américain ;
 Steve Miller (1951-), un artiste multimédia ;
 Steve Miller, plus connu sous le nom de scène d'Afterlife, un compositeur britannique de chill-out.